Portelândia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Portelândia (ort), Goiás, 
 Portelândia (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar